Táliga kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Táliga (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Táliga (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar